Auxon je název nebo součást názvu obcí ve Francii:

 Auxon (Aube) – obec v departementu Aube
 Auxon (Haute-Saône) – obec v departementu Haute-Saône
 Auxon-Dessous – obec v departementu Doubs
 Auxon-Dessus – obec v departementu Doubs